Il singolare del torneo di tennis Toronto Indoor 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Stan Smith 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Marty Riessen (semifinali)
 John Alexander (primo turno)
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Paul Gerken (quarti di finale)

 Robert Lutz (quarti di finale)
 Phil Dent (quarti di finale)
 Tom Gorman (primo turno)
 Stan Smith (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1975